Елена Львовна Финкельштейн (1906—1971) — советская , доцент (1944).

Биография 
Родилась в 1906 году в еврейской семье. Отец — Лев Моисеевич Куников, работал инженером-машиностроителем; мать — Татьяна Абрамовна Хейфиц (1875—1957), была домохозяйкой; брат — Герой Советского Союза Цезарь Куников.

В 1931 окончила Высшие курсы искусствоведения при Институте истории искусств.

В 1932—1939 годах работала старшим научным сотрудником Ленинградского театрального музея.

В 1937—1966 годах — в Ленинградском театральном институте, где в 1946—1965 годах была зав. кафедрой зарубежного искусства.

Умерла в 1971 году в Ленинграде.

Муж — театральный педагог Владимир Львович Финкельштейн, их внучка — балерина Елена Игоревна Куникова (род. 1955).

Труды 
Елена Львовна Финкельштейн — соавтор учебника «История западноевропейского театра», перевела документы для «Хрестоматии по западноевропейскому театру» (т. 1-2. М., 1937).

Автор книг:
 «Пьер Огюстен Карон Бомарше. 1732—1799» (1957),
 «История европейского искусствознания, вторая половина XIX в.» (1966),
 «Фредерик Леметр» (1968),
 «Жак Копо и Театр Старой Голубятни» (1971),
 «Картель Четырех. Французская театральная режиссура между двумя войнами. Ш. Дюллен, Л. Жуве, Г. Бати, Ж. Питоев» (1974),
 а также научно-исследовательских работ, рецензий, статей о театре.

Примечания

Ссылки 
 ФИНКЕЛЬШТЕЙН Елена Львовна
 Она осталась самой… значительной

Театроведы СССР